Wieger Mensonides (né en 1938), un ancien nageur néerlandais ;
 Herbert Wieger (né en 1972), un footballeur autrichien ;
 Léon Wieger (1856 - 1933), un médecin et prêtre jésuite français qui fut missionnaire et sinologue.